Эпи́фора:

 Эпифора (риторика) — риторическая фигура.
 Эпифора (литература) — стилистическая фигура повторения окончаний смежных стихов или фраз (или единоокончание).
 Эпифора (медицина) — патологическое непрекращающееся постоянное слезотечение.
 Эпифора — одна из форм метафоры.